Dagi est un prénom égyptien porté par :
 Dagi, un vizir égyptien sous le règne du pharaon  de la 
  Dagi, un fonctionnaire local égyptien vivant à la Première Période intermédiaire

Index égyptologique
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité